La Super League 2016-2017, nota come Raiffeisen Super League 2016-2017 per motivi di sponsorizzazione, è stata la 120ª edizione della massima divisione del campionato svizzero di calcio, la 14ª edizione sotto il nome Super League. Il campionato è iniziato il 23 luglio 2016 e si è concluso il 2 giugno 2017.

Stagione

Novità 
Dalla Super League 2015-2016 è stato retrocesso in Challenge League lo Zurigo, classificatosi all'ultimo posto. Dalla Challenge League 2015-2016 è stato promosso il Losanna, classificatosi al primo posto.

Formula 

Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
La squadra campione di Svizzera si qualifica per la fase a gironi della UEFA Champions League 2017-2018.
La 2ª classificata è ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2017-2018.
La 3ª classificata è ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018.
La 4ª classificata è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018.
L'ultima classificata retrocede in Challenge League.

Avendo il  vinto sia il campionato che la Coppa Svizzera 2016-2017, le modalità di qualificazione alle Competizioni UEFA subirono le seguenti variazioni:
La 3ª classificata venne ammessa direttamente alla fase a gironi, anziché al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018.
La 4ª classificata venne ammessa al terzo, anziché al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018.
La 5ª classificata venne ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2017-2018
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2017-2018
      Ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2017-2018
      Ammesse rispettivamente al terzo, secondo e primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018
      Retrocessa in Challenge League 2017-2018

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
Punti conquistati negli scontri diretti
Sorteggio

Risultati

Tabellone

Prima fase

Seconda fase

Calendario

Prima fase

Seconda fase

Statistiche

Dream Team 2016 
Di seguito il Dream Team dell'anno 2016, come di consueto il SFL Award Night avviene nei primi mesi invernali per l'anno solare precedente.

 Miglior giocatore: Guillaume Hoarau (Young Boys)
 Miglior giovane: Denis Zakaria (Young Boys)
 Miglior allenatore: Fabio Celestini (Losanna)

Squadre

Capolista solitaria 
 dalla 3ª giornata:

Classifica in divenire 
Legenda:

Classifiche di rendimento

Rendimento prima fase-seconda fase

Rendimento casa-trasferta

Record 
 Maggior numero di vittorie: Basilea (26)
 Maggior numero di vittorie in casa: Basilea e Young Boys (13)
 Maggior numero di vittorie in trasferta: Basilea (13)
 Minor numero di vittorie: Vaduz (7)
 Minor numero di vittorie in casa: Losanna e Vaduz (3)
 Minor numero di vittorie in trasferta: Grasshoppers (3)
 Maggior numero di pareggi: Thun (12)
 Maggior numero di pareggi in casa: Lucerna e Vaduz (6)
 Maggior numero di pareggi in trasferta: Thun (8)
 Minor numero di pareggi: Sion (6)
 Minor numero di pareggi in casa: Sion e Young Boys (2)
 Minor numero di pareggi in trasferta: Lucerna (2)
 Maggior numero di sconfitte: Vaduz (20)
 Maggior numero di sconfitte in casa: Losanna (10)
 Maggior numero di sconfitte in trasferta: Grasshoppers e Vaduz (11)
 Minor numero di sconfitte: Basilea (2)
 Minor numero di sconfitte in casa: Basilea (0)
 Minor numero di sconfitte in trasferta: Basilea (2)
 Miglior attacco: Basilea (92 gol fatti)
 Peggior attacco: San Gallo (43 gol fatti)
 Miglior difesa: Basilea (35 gol subiti)
 Peggior difesa: Vaduz (78 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Basilea (+57)
 Peggior differenza reti: Vaduz (-33)
 Miglior serie positiva: Basilea (14 vittorie e 2 pareggi)
 Peggior serie negativa: Losanna (7 sconfitte)
 Maggior numero di giocatori andati a segno: Young Boys (17)

Individuali

Classifica marcatori

Verdetti finali 
   Campione di Svizzera 2016-2017 e qualificato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2017-2018.
  ammesso al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2017-2018.
  Ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2017-2018
 ,  e  ammesse rispettivamente al terzo, secondo e primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018
   retrocesso in Challenge League 2017-2018.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016-2017